Hoofdbrug (Amsterdam), een brug in Amsterdam
 Hoofdbrug (Gent), een brug in Gent
 Hoofdbrug (Oosterwolde), voornaamste brug in Oosterwolde
 Hoofdbrug (Schiedam), een brug over de Nieuwe Haven in Schiedam